New Beginning kan syfta på:

 New Beginning (musikalbum av Sisters with Voices) – ett album från 1996 av Sisters with Voices
 New Beginning (musikalbum av Shake) – ett album från 2008 av Shake
 New Beginning (CD av Misconduct) – en CD från 2002 av Misconduct

Se även
A New Beginning – flera